El Ford Cougar puede referirse a:

 Mercury Cougar, modelo de la empresa automovilística Ford comercializado en Estados Unidos, conocido también como Ford Cougar.
 Ford Cougar, modelo de la empresa automovilística Ford comercializado en Europa basado en la versión estadounidense.